Rosset ist der Familienname folgender Personen:

 Barney Rosset (1922–2012), US-amerikanischer Verleger
 Clément Rosset (1939–2018), französischer Philosoph
 Édouard Rosset-Granger (1853–1934), französischer Maler
 François de Rosset (1571–1619), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Friedrich Rosset (1842–1878), deutscher General-Gouverneur von Darfur
 Maeva Rosset (* 1989), Schweizer Bildende Künstlerin
 Marc Rosset (* 1970), Schweizer Tennisspieler
 Marina Rosset (* 1984), Schweizer Filmeditorin und Filmregisseurin
 Matthieu Rosset (* 1990), französischer Wasserspringer
 Paul Rosset (1872–1954), Schweizer Politiker (LPS)
 Ricardo Rosset (* 1968), brasilianischer Formel-1-Rennfahrer
 Roland Rosset (* 1957), Schweizer Ruderer und Marktforscher
 Théodore Rosset (1877–1961), französischer Linguist

Für die Familie Rosset de Rocozels, duc de Fleury siehe Ceilhes-et-Rocozels

Rosset ist der Name folgender Orte:
 Rosset, Ortschaft in der Gemeinde Chézery-Forens im Département Ain, Frankreich